Пари́жская филармо́ния () — концертный зал французской столицы, оснащённый аудиооборудованием высокого качества и предназначенный для исполнения, прежде всего, симфонической, а также камерной, этнической и джаз музыки. Состоит из:
 «Филармонии 1», открытой 14 января 2015 года, вмещающей концертный зал на 2400 мест («Большой зал»), выставочные площадки, учебные мастерские и репетиционные залы;
 Городка музыки, открытого в 1995 году и переименованного в «Филармонию 2», куда входят два концертных зала на 900 и 250 мест, Музей музыки и медиатека.
С момента открытия Парижская филармония стала домашней площадкой для двух городских оркестров — симфонического и камерного.

См. также 
 Концертный зал Плейель
 Эльбская филармония (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Парижской филармонии

Концертные залы Парижа
Здания и сооружения XIX округа Парижа
Здания и сооружения, построенные в 2015 году
Концертные залы, построенные в 2010-е годы
Ла-Виллет
Общественные учреждения Франции
Появились в 2015 году во Франции
2015 год в музыке